Nazwy geograficzne w Polsce:
 Dąbrówka Polska – dawna wieś, obecnie część dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka 
 Dąbrówka Polska – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie 
 Dąbrówka Polska – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Dąbrówka Polska – wieś, obecnie część Nowego Sącza
 Dąbrówka Polska – potok, dopływ Dunajca